Godshill peut désigner :

 Godshill (Hampshire), Angleterre
 Godshill (Île de Wight), Angleterre
 Gare de Godshill